Kiess ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Clarence Kiess (1887–1967), US-amerikanischer Astronom
 Edgar Raymond Kiess (1875–1930), US-amerikanischer Politiker
 Emil Kiess (* 1930), deutscher Maler, Bildhauer und Glasmaler
 Maria Kiess (* 1949), deutsche freischaffende Künstlerin
 Walter Kiess (1928–2018), deutscher Architekt und Historiker
 Wieland Kiess (* 1958), deutscher Kinderarzt und Hochschullehrer

Kiess steht außerdem für:

 Kiess (Mondkrater), benannt nach Carl Clarence Kiess
 (1788) Kiess, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Kies (Begriffsklärung)